Йоаннес (Ян) Бе́ккер (; 4 июня 1903, Амстердам — 9 марта 1973, там же) — нидерландский футболист, игравший на позиции вратаря, выступал за амстердамский «Аякс».

Спортивная карьера 
В августе 1922 года Ян Беккер вступил в футбольный клуб «Аякс». На тот момент он проживал в южной части Амстердама по адресу Эрсте Якоб ван Кампенстрат 62. В основном составе 20-летний голкипер дебютировал 27 апреля 1924 года в товарищеском матче с бельгийским клубом «Брюссель», выйдя в стартовом составе. Встреча проходила на стадионе «Хет Хаутен» и завершилась победой его команды со счётом 3:0. 22 марта 1925 года Беккер защищал ворота «Аякса» в матче третьего раунда Кубка Нидерландов на выезде в Леувардене против  — основной состав команды в тот день проводил товарищескую игру с «Блау-Витом», поэтому в кубковом матче принимали участие в основном игроки резервного состава. В первом тайме футболисты «Аякса» забили трижды, а во второй половине игры Ян пропустил гол от ван дер Плуга, однако амстердамцы всё же смогли удержать победу со счётом 1:3 и выйти в следующий раунд кубка. 

В сезоне 1926/27 он стал дублёром основного голкипера команды Яна де Бура, поскольку резервный вратарь Ян ван Хесвейк перешёл в «Блау-Вит». В том сезоне Беккер сыграл в товарищеской игре против английского «Клэптона». 

В чемпионате Нидерландов впервые сыграл 18 сентября 1927 года в матче первого тура с , заменив травмированного де Бура. Встреча в Харлеме завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей. В общей сложности за два сезона Беккер сыграл в чемпионате 6 матчей, пропустив в них 9 мячей. В последний раз в рамках чемпионата он выходил на поле 21 октября 1928 года в матче с клубом .

Личная жизнь 
Ян родился в июне 1903 года в Амстердаме. Отец — Ламбертюс Алфонсюс Беккер, мать — Йоханна Мария Мюллер, оба родителя были родом из Амстердама. Помимо Яна, в семье было ещё двое детей: дочь Маргарет Кристина и сын Ламбертюс Алфонсюс.

Женился в возрасте тридцати девяти лет — его избранницей стала 41-летняя Алтье Вландерен, уроженка Нардена. Их брак был зарегистрирован 25 ноября 1942 года в Амстердаме.

Умер 9 марта 1973 года в Амстердаме в возрасте 69 лет.

Статистика по сезонам

Примечания

Литература

Ссылки 
 Профиль на сайте afc-ajax.info 

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК «Аякс» Амстердам